Walter Brandes ist der Name folgender Personen:

* Walter Brandes (Kameramann) (1889–1957), deutscher Kameramann und Regisseur
 Walter Brandes (Künstler) (* 1953), deutscher Fotograf und Installationskünstler